Хатия:

 Хатия — город на юго-востоке Бангладеш, административный центр одноимённого подокруга. 
 Хатия — остров в Бангладеш, расположен в устье реки Мегхна.